Saruta ist der Familienname folgender Personen:

 Haruki Saruta (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Hironori Saruta (* 1982), japanischer Fußballspieler